Branco har flere betydninger:

Personer 
 Branco (fodboldspiller) - brasiliansk fodboldspiller
 Branco (rapper) - dansk rapper

Steder 
 Ilhéu Branco - ø i øgruppen Barlavento i Kap Verde